O Entrincheiramento de Iguape localizava-se em Iguape, a cerca de setenta quilômetros ao norte de Cananéia, no litoral do atual estado brasileiro de São Paulo. Foi uma trincheira de batalha usada na Guerra de Iguape.

História
A povoação de Iguape, estabelecida pelo desertor espanhol tenente Ruy García de Moschera nas primeiras décadas do século XVI, era habitada por náufragos e desertores espanhóis do rio da Prata, aliados a Cosme Fernandes, o chamado "Bacharel de Cananeia".

Em 1534, a propósito do massacre dos oitenta integrantes comandados por Pero Lobo pelos Carijós às margens do rio Iguaçu, pouco depois de partirem de Cananeia (1 de setembro de 1531) em uma expedição fracassada para alcançar o Império Inca, foi o inicio dos acontecimentos para a Guerra de Iguape.

Guerra de Iguape 
Pero de Góis intimou os espanhóis a entregarem o Bacharel de Cananeia e a prestarem obediência ao rei de Portugal e ao governador Martim Afonso de Sousa em trinta dias, sob pena de morte e de confisco de bens. Moschera respondeu que não reconhecia a jurisdição da Coroa portuguesa, uma vez que se encontrava em terras de Castela, criando-se, então, um impasse.

Na iminência do ataque português, Moschera e o Bacharel, apoiados por duzentos indígenas flecheiros, capturaram um navio corsário francês que, pouco antes, aportara em Cananeia em busca de provisões, apoderando-se, então, de suas armas e munições. Em seguida, fizeram cavar uma trincheira, que ficou conhecido como o Entrincheiramento de Iguape em frente à povoação de Iguape, no sopé do morro atualmente conhecido como Outeiro do Bacharel, guarnecendo-a com quatro das peças de artilharia do navio francês. Na sequência, dispuseram vinte espanhóis e 150 indígenas emboscados no manguezal da foz da barra de Icapara, aguardando a força portuguesa.

Esta, composta por oitenta homens, ao desembarcar, foi recebida pelo fogo da artilharia, sendo desbaratada. Na retirada, os sobreviventes foram surpreendidos pelas forças espanholas emboscadas na foz da barra, onde os remanescentes pereceram, sendo gravemente ferido o seu capitão, Pero de Góis, por um tiro de arcabuz. Vitoriosos, no dia seguinte os espanhóis embarcaram no navio francês e atacaram a vila de São Vicente, a qual saquearam e incendiaram, levando, inclusive, o livro do Tombo, deixando-a praticamente destruída e matando dois terços dos seus habitantes. Os agressores fugiram, em seguida para o sul, abandonando Iguape.

O historiador Aníbal Barreto menciona o episódio do saque de São Vicente por Moschera, porém datando-o de 1537.

Ver também 
 Lista de fortificações em São Paulo

Referências

Bibliografia 
 BARRETO, Aníbal (Cel.). Fortificações no Brasil (Resumo Histórico). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1958. 368p.
 GARRIDO, Carlos Miguez. Fortificações do Brasil. Separata do Vol. III dos Subsídios para a História Marítima do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1940.
 Luz Soriano, Simão José da. Historia da Guerra Civil e do estabelecimento do governo parlamentar em Portugal, comprehedendo a historia diplomatica, militar e politica d'este reino desde 1777 até 1834. Lisboa, Impr. Nacional, vol IV, 1870 p. 497.
 SOUSA, Augusto Fausto de. Fortificações no Brazil. RIHGB. Rio de Janeiro: Tomo XLVIII, Parte II, 1885. p. 5-140.
 YOUNG, Ernesto Guilherme. "Subsídios para a História de Iguape e seus Fundadores." Revista do IHGSP, vol VII, São Paulo, 1902 pp. 286–298.

Ligações externas 
 Fundação Cultural Exército Brasileiro
 Outeiro do Bacharel e barra do Icapara

Iguape
História de Iguape
Fundações no Brasil em 1534